Martincourt (Meurthe-et-Moselle)
 Martincourt (Oise)
ook:
Martincourt-sur-Meuse,  Meuse